Анита Гаранча (;  — ) — советская и латвийская  и  по вокалу, мать певицы Элины Гаранча.

В 1973 году окончила Латвийскую музыкальную академию (отделение хоровых дирижёров). В 1982 году получила диплом по вокальному искусству. Была солисткой камерного хора Ave Sol и Филармонии, а позже продолжила карьеру независимой солистки.. Профессор Латвийской музыкальной академии, преподаватель в Латвийской академии культуры, педагог по вокалу в Латвийской национальной опере.

Примечания

Ссылки 
 Mirusi dziedātāja un vokālā pedagoģe Anita Garanča

Выпускники Латвийской музыкальной академии имени Язепа Витола
Лауреаты премии «Ночь лицедеев»